Марио Ренато Капе́кки (; род. 6 октября 1937, Верона) — американский молекулярный генетик итальянского происхождения, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине 2007 года за создание и развитие метода Нокаут генов. 

Профессор Университета Юты, член Национальной академии наук США (1991) и Национальной академии деи Линчеи. Удостоен Национальной медали науки (2001) и многих других наград, высокопрестижных и международных.

Биография 
Родился в семье итальянца и американки. Во время Второй мировой войны за принадлежность к антифашистской группе его мать была арестована и отправлена в концлагерь Дахау. После окончания войны Марио переехал с ней в США.

В 1961 году получил степень бакалавра по химии и физике в колледже Антиох (). Степень доктора философии по биофизике получил в Гарвардском университете в 1967 году. Со следующего года стал ассистент-профессором на кафедре биохимии Гарвардской медицинской школы. С 1973 года профессор Университета Юты (с 1982 года также адъюнкт-профессор и с 1989 года профессор его школы медицины и с 2002 года сопредседатель её кафедры генетики человека; с 1993 года заслуженный профессор генетики человека и биологии), с 1988 года также исследователь Медицинского института Говарда Хьюза.

В 2016 году подписал письмо с призывом к Greenpeace, Организации Объединенных Наций и правительствам всего мира прекратить борьбу с генетически модифицированными организмами (ГМО).

Член Американской академии искусств и наук (2009) и Американской ассоциации содействия развитию науки (2001),  (2002).

Награды и отличия 

 1967-69 — Junior Fellow, 
 1969 — 
 1969-72 — Established Investigator of the American Heart Association
 1971 — America's Ten Outstanding Young Men Award
 1972-74 — National Institutes of Health Career Development Award
 1974-79 — American Cancer Society Faculty Research Award
 1987 — Distinguished Research Award, Университет Юты
 1992-2001 — 
 1992 — 
 1993 — Международная премия Гайрднера, «For pioneering work in the use of homologous recombination to generate targeted mutations in the mouse.»
 1994 — 
 1996 — Molecular Bioanalytics Prize, Германия
 1996 — Премия Киото
 1997 — Медаль Франклина, «For genetic engineering and gene replacement.»
 1998 — Rosenblatt Prize for Excellence, наипрестижнейшая награда Университета Юты
 1998 — Baxter Award for Distinguished Research in the Biomedical Sciences, 
 2000 — Horace Mann Distinguished Alumni Award, 
 2000 — Premio Phoenix-Anni Verdi for Genetic Research Award, Италия
 2001 — , Испания
 2001 — Pioneers of Progress Award
 2001 — Премия Альберта Ласкера за фундаментальные медицинские исследования (совместно с Оливером Смитисом и Мартином Эвансом), «For the development of a powerful technology for manipulating the mouse genome with exquisite precision, which allows the creation of animal models of human disease.»
 2001 — Национальная научная медаль США в номинации «Биологические науки», «For his groundbreaking research which has revolutionized biomedical research and provided a powerful tool for understanding disease mechanisms and gene functions»
 2002 — 
 2002-2011 — 
 2002 — Медаль Джона Скотта
 2002 — Премия Мэссри (совместно с Оливером Смитисом)
 2002/3 — Премия Вольфа по медицине (совместно с Оливером Смитисом), «For their contribution to the development of gene-targeting, enabling elucidation of gene function in mice.»
 2003 — Pezcoller Foundation-AACR International Award for Cancer Research
 2004 — Почётный доктор медицины, Флорентийский университет
 2005 — Премия фонда «March of Dimes» по биологии развития (совместно с Оливером Смитисом), «For the development of gene targeting in mice as a means of determining how genes function.»
 2007 — Нобелевская премия по физиологии или медицине (совместно с Оливером Смитисом и Мартином Эвансом), «»
 2007 — 
 2015 —

Примечания

Ссылки 
 CV
 Информация с сайта Нобелевского комитета 

Биохимики США
Молекулярные биологи
Лауреаты Нобелевской премии по медицине
Лауреаты Нобелевской премии по алфавиту
Лауреаты Нобелевской премии из США
Лауреаты премии Вольфа по медицине
Члены Национальной академии наук США
Члены Академии деи Линчеи
Члены Американской академии искусств и наук
Доктора философии по биофизике
Учёные Медицинского института Говарда Хьюза
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Лауреаты международной премии Гайрднера
Лауреаты Ласкеровской премии
Почётные доктора Флорентийского университета
Выпускники Антиохийского колледжа
Лауреаты премии Американской ассоциации исследований рака за общий вклад
Почётные доктора Брюссельского свободного университета